Рудька як український гідронім може відноситись до:

 Рудька — річка в Шаргородському районі Вінницької області. Ліва притока Мурашки (басейн Дністра)
 Рудька — річка в межах Козельщинського й Кременчуцького районів Полтавської області. Права притока Псла (басейн Дніпра)

Див. також 
 Рудка (річка)